Томас Йоханссон був чемпіоном попереднього року, але він не взяв участь через травму.

У фіналі Андре Агассі переміг Райнера Шуттлера з рахунком 6–2, 6–2, 6–1. Це був 9-й і останній титул Агассі на турнірах Великого шолома, а перший з них він завоював на Вімблдоні 1992.

Це був перший турнір Великого шолома для іспанця Давида Феррера, якого в першому колі переміг Лі Хьон Тхек, а також останній турнір Великого шолома для колишнього 4-го номера ATP Ріхарда Крайчека.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Андре Агассі — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2003 Australian Open Men's Singles draw

2003 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу